Finale Kupa UEFA 2004. igrano je 19. svibnja 2004. između španjolske Valencije i francuskog Olympique de Marseille-a, Valencia je pobijedila rezultatom 2-0 golovima Vicente Rodrígueza i Miste. Ovo je ustvari bio posljednji susret da Rafael Benítez vodi Valenciu, jer odlazi u Englesku, preuzeti Liverpool FC.

Detalji

Poveznice
 Kup UEFA

Međunarodna nogometna natjecanja u Švedskoj

Susreti Valencije C.F.
Kup UEFA
Kup UEFA 2004.